«Золото́й гло́бус» () — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия «Золотой глобус» вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. В американской киноиндустрии считается второй по престижу премией после Оскара.

История 
История премии «Золотой глобус» берёт начало в 1944 году, когда многие звёзды кино присутствовали на студии Fox, где небольшое количество иностранных журналистов определяли лучших за 1943 год. Благоприятный исход проведения первой церемонии предопределил дальнейшее развитие премии в качестве независимой альтернативы респектабельной премии Американской киноакадемии.

Несмотря на подразумевавшуюся независимую и непредвзятую оценку достижений кино и телевидения (в противовес премии «Оскар»), с течением времени премия «Золотой Глобус» превратилась в «индикатор Оскара». Если взять историю двух премий целиком, окажется, что больше двух третей фильмов, получивших «Оскар», до этого были награждены «Золотым Глобусом».

Спустя несколько лет в 1950 году появилась категория «Лучший неанглоязычный фильм» — первым её победителем стал итальянский фильм «Похитители велосипедов».

В 1952 году было принято принципиальное разграничение кинокартин в категории «Лучший фильм года» на драматические и комедии и/или мюзиклы. Подобное разграничение коснулось также номинаций «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».

С 1956 года «Золотой глобус» вручается по разным номинациям за работу и на телевидении.

Первая телетрансляция церемонии произошла в 1958 году, однако до 1963 года включительно свидетелями награждения могли стать только телезрители Лос-Анджелеса.

Первое официальное вручение «Золотого глобуса» проводилось в 1954 году на студии 20th Century Fox. После этого премия приобрела статус ежегодной, а церемония её вручения проводилась всё следующее десятилетие в разных местах. Примерно в это же время Голливудская ассоциация иностранной прессы приняла решение учредить специальную награду, которая являлась бы символом признания крупного вклада в киноиндустрию. В частности, такую награду получил Уолт Дисней.

Обычно церемония награждения проводилась журналистами, входящими в вышеупомянутую ассоциацию. Тем не менее в 1958 году Фрэнк Синатра, Дин Мартин и Сэмми Дэвис-младший экспромтом заняли сцену. Их выступление так понравилось аудитории, что уже на следующий год им доверили проведение церемонии.

В 1963 году была введена награда «Мисс Золотой глобус». В этом же году её получили Ева Сикс и Донна Дуглас, за вклад в кино и телевидение, соответственно.

В настоящее время лауреаты премии определяются путём голосования, участниками которого являются более сотни человек, входящих в Ассоциацию иностранной прессы Голливуда (организация журналистов Лос-Анджелеса, работающих на иностранные издания).

Признавая большую роль анимационных фильмов в индустрии, в начале 2006 года Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила о своём решении ввести награду за лучший анимационный фильм. Первая такая награда была вручена на 64-й церемонии вручения Золотого глобуса в 2007 году мультфильму «Тачки».

В настоящее время церемония награждения проходит в Лос-Анджелесе (США).

В 2021 году Netflix и Amazon Studios объявили бойкот «Золотому глобусу». Компании отказались выдвигать свои фильмы и сериалы на премию из-за того, что среди 86 членов Голливудской ассоциации иностранной прессы нет темнокожих журналистов и из-за коррупции в рядах членов ассоциации. Бойкот поддержала Скарлетт Йоханссон, а Том Круз в знак протеста вернул ассоциации три своих «Золотых глобуса».

10 января 2022 года «Золотой глобус» прошел без прямого эфира и без традиционной церемонии. Имена лауреатов можно было узнать на сайте премии и в официальных аккаунтах в социальных сетях. Лучшим драматическим фильмом 2021 года, по мнению членов ассоциации, стал вестерн режиссера Джейн Кэмпион «Власть пса», номинированный в семи категориях и получивший три награды, а лучшим мюзиклом — «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, который также получил три «Золотых глобуса».

Рекорды 

Актриса Мерил Стрип является рекордсменкой по числу наград — восемь побед в персональных номинациях. Второе место по этому показателю принадлежит композитору Алану Менкену, удостоенному семи наград — три награды за музыку к фильмам и четыре за песни к фильмам. Третье место занимает Джек Николсон, получивший шесть наград в актёрских категориях, а четвёртое — сразу семь человек: Фрэнсис Форд Коппола, Дастин Хоффман, Ширли Маклейн, Розалинд Расселл, Оливер Стоун , Лора Дерн и Николь Кидман. При этом Розалинд Расселл единственной удалось добиться 100 % результата — все пять номинаций оказались для неё победными (в то же время в активе актрисы нет ни одного «Оскара»).

Наибольшее количество номинаций (9) в 1976 году было присуждено картине «Нэшвилл» (однако фильм смог одержать победу лишь в одной категории — «Лучшая песня»). Второе место с восемью номинациями делят «Кабаре» (1973), «Багси» (1992), «Титаник» (1998), «Чикаго» (2003) и «Холодная гора» (2004).

В 1967 году картина «Кто боится Вирджинии Вульф?» была заявлена в семи номинациях, но не смогла одержать ни одной победы. В 1991 году подобный антирекорд повторил «Крёстный отец 3» (7 номинаций без наград).

В 2017 году мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» забрал все 7 наград в 7 номинациях, в которых был представлен, установив новый рекорд премии по количеству наград, принадлежавший ранее картине «Пролетая над гнездом кукушки» (6 наград из 6 номинаций). Картинам «Доктор Живаго» и «Звезда родилась» также удалось показать 100 % результат — фильмы были выдвинуты в 5 номинациях и одержали победу в каждой из них.

Рекордсменом по количеству номинаций является Мерил Стрип (30), второе место занимает актёр Джек Леммон (22).

Номинации премии «Золотой глобус»

Полнометражные ленты 
 Лучший фильм (драма) — с 1944 года
 Лучший фильм (комедия или мюзикл) — с 1952 года
 Лучший режиссёр — с 1944 года
 Лучшая мужская роль (драма) — с 1944 года
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) — с 1951 года
 Лучшая женская роль (драма) — с 1944 года
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) — с 1951 года
 Лучший актёр второго плана
 Лучшая актриса второго плана
 Лучший сценарий
 Лучшая музыка к фильму
 Лучшая песня
 Лучший фильм на иностранном языке
 Лучший анимационный фильм
 Премия Сесиля Б. Де Милля

Телевизионные работы 
 Лучшая драма
 Лучшая комедия/мюзикл
 Лучший актёр сериала (драма)
 Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
 Лучшая актриса сериала (драма)
 Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
 Лучший мини-сериал или фильм для TV
 Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
 Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
 Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV

Примечания

Ссылки 
 
 
 База данных по всем номинантам и победителям 

 
Награды, появившиеся в 1944 году
Кинопремии США
Телевизионные премии США
Ежегодные телевизионные награды
Голливуд
Награды по алфавиту